Амбер — те саме, що бурштин
 Амбер — вигадане місто в циклі творів «Хроніки Амбера» американського фантаста Роджера Желязни
 Амбер — щорічний елітний шаховий турнір, що проводився від 1992 до 2011 року

  Амбер — колишнє місто і палац-фортеця в індійському штаті Раджастхан
 Амбер — місто у Франції, регіон Овернь, супрефектура департаменту Пюї-де-Дом
 Амбер — острів у Червоному морі, належить Еритреї